Амоако () — распространённая ганская фамилия.

Известные носители:
 Амоако, Джозеф (род. 2002) — ганский футболист, нападающий.
 Амоако, Принс (род. 1973) — ганский футболист, полузащитний.
 Амоако, Эмануэль (род. 1966) — ганский шоссейный велогонщик..